Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1967 was de 9e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 14 landen namen deel aan dit toernooi dat van 15 april tot en met 27 april 1967 in Thailand werd gespeeld. Israël werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Indonesië met 3–0 verslagen. Birma werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Voetbal in 1967
Voetbal in Thailand
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand